Решель:
 Решель — город в Польше, входит в Варминско-Мазурское воеводство, Кентшинский повят. 
 Решель — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Кентшинский повят, Варминско-Мазурское воеводство.